Notebook kan betrekking hebben op:
 Laptop, draagbare computer
 The Notebook, film uit 2004
 The Complete Notebook Series, verzamelalbum van Iain Matthews
 Google Notebook, een voormalige dienst van Google Inc.